Hornachos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hornachos (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Hornachos (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar